Иван Богоявленский:
 Богоявленский, Иван Дмитриевич (1892—1941) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Богоявленский, Иван Иванович — советский фигурист, чемпион СССР в мужском одиночном катании.